Натуральне число 1450
 1450 рік до нашої ери
 1450 рік нашої ери